El municipio de Kalamo (en inglés: Kalamo Township) es un municipio ubicado en el condado de Eaton en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1842 habitantes y una densidad poblacional de 19,36 personas por km².

Geografía 
El municipio de Kalamo se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 95.15 km², de la cual 94,78 km² corresponden a tierra firme y (0,39 %) 0,37 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1842 personas residiendo en el municipio de Kalamo. La densidad de población era de 19,36 hab./km². De los 1842 habitantes, el municipio de Kalamo estaba compuesto por el 96,63 % blancos, el 0,11 % eran afroamericanos, el 0,54 % eran amerindios, el 0,05 % eran asiáticos, el 0,65 % eran de otras razas y el 2,01 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,01 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Eaton